Sancy je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Sancy (Meurthe-et-Moselle) – obec v departementu Meurthe-et-Moselle
 Sancy (Seine-et-Marne) – obec v departementu Seine-et-Marne
 Sancy-les-Cheminots – obec v departementu Aisne
 Sancy-lès-Provins – obec v departementu Seine-et-Marne

Externí odkazy